Lee Armstrong est une actrice née le .

Biographie

Filmographie 
 1992 : Classic Stories for Children de Peter Babakitis : ?
 1995 : Leprechaun 3 de Brian Trenchard-Smith : Tammy Larsen
 1995 : Magic Island  de Sam Irvin : Gwyn

Liens externes 
 

Actrice américaine de cinéma
Naissance en janvier 1970